Filipe Alexandre Dias Anunciação (Matosinhos, 27 de Maio de 1979) é um futebolista português, que joga actualmente no Futebol Clube Paços de Ferreira.

Naturais de Matosinhos
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube Desportivo Feirense
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Clube Desportivo das Aves
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube